Sezonul 2009-2010 este al 72 lea de când a fost înființat. Bordeaux este campioana sezonului trecut. Etapele au fost anunțate pe 5 iunie 2009 , iar campionatul a început pe 8 august și se va termina pe 10 mai 2010.

Promovări și retrogradări 
Echipe promovate din Ligue 2 2008-09
 Campioana: Lens
 Locul doi: Montpellier
 Locul trei: Boulogne

Echipe retrogradate pentru Ligue 1 2009-10
 Locul 18: Caen
 Locul 19: Nantes
 Locul 20: Le Havre

 Clasament 

 Rezultate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Statistici 
 Cei mai buni marcatori 

Ultima actualizare: 21 mai 2010
Sursa: Règlement du classement des buteurs

 Pasatori 

Ultima actualizare: 7 mai 2010
Sursa: Règlement du classement des passeurs

 Stadioane 

{| class="wikitable sortable"
|-
! Echipa
! Stadion
! Capacitate
! Media spectatori
|-
| Auxerre || Stade de l'Abbé-Deschamps || align="center" | 24,493 || align="center" | 10,840
|-
| Bordeaux || Stade Chaban-Delmas || align="center" | 34,327 || align="center" | 29,953
|-
| Boulogne || Stade de la Libération || align="center" | 15,004 || align="center" | 11,248
|-
| Grenoble || Stade des Alpes || align="center" | 20,000 || align="center" | 15,721
|-
| Le Mans || Stade Léon-Bollée || align="center" | 17,500 || align="center" | 10,971
|-
| Lens || Stade Félix-Bollaert || align="center" | 41,233 || align="center" | 36,353
|-
| Lille || Stade Lille-Metropole || align="center" | 21,803 || align="center" | 13,909
|-
| Lorient || Stade du Moustoir || align="center" | 16,669 || align="center" | 10,508
|-
| Lyon || Stade Gerland || align="center" | 43,051 || align="center" | 34,142
|-
| Marseille || Stade Vélodrome || align="center" | 60,031 || align="center" | 45,952
|-
| Monaco || Stade Louis II || align="center" | 18,500 || align="center" | 9,556
|-
| Montpellier || Stade de la Mosson || align="center" | 32,900 || align="center" | 18,647
|-
| Nancy || Stade Marcel Picot || align="center" | 20,087 || align="center" | 16,497
|-
| Nice || Stade du Ray || align="center" | 17,415 || align="center" | 9,931
|-
| PSG|| Parc des Princes || align="center" | 48,712 || align="center" | 36,638
|-
| Rennes || Stade de la Route de Lorient || align="center" | 31,127 || align="center" | 23,120
|-
| Saint-Étienne || Stade Geoffroy-Guichard || align="center" | 35,616 || align="center" | 26,790
|-
| Sochaux || Stade Auguste Bonal || align="center" | 20,025 || align="center" | 13,173
|-
| Toulouse || Stadium Municipal || align="center" | 35,672 || align="center" | 18,686
|-
| Valenciennes''' || Stade Nungesser || align="center"  | 16,547 || align="center"  | 13,170

Informații despre echipe

Referințe 

Sezoane Ligue 1